Loivos pode ser:
 Loivos - freguesia do concelho de Chaves.

Você pode também estar à procura de:
 Loivos da Ribeira - freguesia do concelho do Baião;
 Loivos do Monte - freguesia do concelho do Baião.

Desambiguação